Setge de Sevilla (1247-1248), setge efectuat per Ferran III
 Setge de Sevilla (1369), emmarcat en la Primera Guerra de Successió castellana, entre Ferran I de Portugal i Enric II de Castella